Harding megye (Dél-Dakota)
Harding megye (Új-Mexikó)